La route nationale 101 peut désigner :
 Route nationale 101 en Argentine ;
 Route nationale 101 en France métropolitaine ;
 Route nationale 101 en Italie ;
 Route nationale 101 en Slovénie.

Voir aussi